Ранчо лас Маравиљас има више значења:

 Ранчо лас Маравиљас (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо лас Маравиљас, Иносенсио Мартинез (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лас Маравиљас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лас Маравиљас (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо лас Маравиљас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо лас Маравиљас (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику